Spriggan bezeichnet:

 Spriggan, ein kornisches Fabelwesen
 Spriggan (Manga), eine von 1989 bis 1996 erschienene Mangaserie
 Spriggan, ein Anime-Film von 1998 nach der oben genannten Mangaserie
 AT-14 Spriggan, der NATO-Codename der sowjetischen Panzerabwehrlenkwaffe 9K135 Kornet